W zestawieniu ujęto większość jezior znajdujących się na terenie powiatu szczycieńskiego. Podziału dokonano według różnych kategorii. Należy zwrócić uwagę, że nie są to wszystkie jeziora powiatu szczycieńskiego – jezior małych (choć większych od 1 ha) jest jeszcze kilkadziesiąt. Jeziora te jednak często są nienazwane i z powodu swojego położenia (jeziora leśne) mają znikome znaczenie.

W artykule umieszczono też ważniejsze cieki wodne powiatu.

Ogólny podział hydrologiczny 

 Narew
 Pisa
 Babięcka Struga: Bobrek, Zaleśno, Miętkie, Słupek, Rańskie, Babięty Wielkie
 Struga Spychowska: Zyzdrój Mały, Spychowskie, Ciche, Kierwik
 Szkwa: Świętajno Łąckie, Nożyce, Piasutno
 Rozoga: Marksewo
 Omulew
 Wałpusza: Arwiny, Łęsk, Łączek, Starokiejkuckie, Wałpusz, Młyński Staw
 Sawica:
 Saska: Sasek Wielki, Szczepankowskie, Fręckie, Linowskie, Małszewko, Gromskie, Młyński Staw
 Sawica w górnym biegu: Machniacz, Kiełbark, Kiełbark Mały, Kiełbark Duży, Sawica, Natać
 Sawica w dolnym biegu: Sędańsk, Sasek Mały, Brajnickie, Narty, Łaźnica, Warchały
 Kanał Domowy: Domowe Duże, Domowe Małe
 Rekownica: Konieczne, Średnie, Rekowe, Klimek, Głęboczek
 Czarna Rzeka: Czarne, Łabuny Małe, Łabuny Wielkie, Przyjamy, Kociołek, Kwiatkowo, Dłużek
 Łyna
 Wardęga (dopływ Wadągi): Giławy, Krzywek
 Kośna (dopływ Wadągi):
 połączone ze Strugą: Tylkówek, Burdąg, Małszewskie, Upadek, Kalwa
 połączone z Kalwą: Kalwa Mała, Kalepka, Kiepunek, Leleskie
 połączone z Leleskim: Okrągłe Jezioro, Elganowiec, Kruninek, Kroninek, Jegły
 Połączone wzajemnie:
 Jasne – Płocizno
 Ruskie – Sąpłaty
 Zamknięte:
 Gmina Dźwierzuty: Borówko, Rumy
 Gmina Szczytno: Szczycionek, Zielonka, Lemany, Romanek
 Gmina Jedwabno: Kociołek (k/Rekownicy), Jedwabskie, Krzywek, Złotko, Linki
 Gmina Pasym: Tylkowo, Pawlik, Gulbik, Krzywek, Dłużek, Pieczysko, Uroczysko, Jezioro Białe, Posraczka

Podział według gmin 
 Dźwierzuty: Zaleśno, Miętkie, Słupek, Rańskie, Babięty Wielkie, Arwiny, Łęsk, Łączek, Szczepankowskie, Linowskie, Małszewko, Sąpłaty, Borówko, Rumy, Sasek Wielki
 Jedwabno: Natać, Sasek Mały, Brajnickie, Świętajno Narckie, Łaźnica, Warchały, Skonieczne, Średnie, Rekowe, Konik, Głęboczek, Czarne, Łabuny Małe, Łabuny Wielkie, Przyjamy, Kociołek, Kwiatkowo, Dłużek, Burdąg, Małszewskie, Upadek, Jasne, Płocizno, Kociołek (k/Rekownicy), Jedwabskie, Krzywek, Złotko, Linki
 Pasym: Gromskie, Machniacz, Kiełbark, Kiełbark Mały, Kiełbark Duży, Giławy, Krzywek, Tylkówek, Kalwa, Kalwa Mała, Kalepka, Kiepunek, Leleskie, Okrągłe, Elganowiec, Kroninek, Kruninek, Jegły, Ruskie, Tylkowo, Pawlik, Gulbik, Krzywek, Dłużek, Pieczysko, Uroczysko, Białe, Sawica, Posraczka
 Szczytno: Bobrek, Marksewo, Starokiejkuckie, Wałpusz, Fręckie, Młyński Staw, Sędańsk, Domowe Duże, Domowe Małe, Szczycionek, Zielonka, Lemany, Romanek, Młyński Staw, Sasek Wielki, Sawica
 Świętajno: Zyzdrój Mały, Spychowskie, Ciche, Kierwik, Świętajno Łąckie, Nożyce, Piasutno

Spis według powierzchni

Połączenia między jeziorami i rzekami 
Połączenia między jeziorami i ciekami wodnymi przedstawiono od dołu do góry i od prawej do lewej, tak że główne rzeki są w lewych górnych narożnikach, a najdalej oddalone jeziora w prawych dolnych. W nawiasach przedstawiono zbiorniki i cieki poza powiatem, a kursywą rzeki i strugi.

Wisła • Narew 

 (Pisa)
 (Krutynia)
 (Babięcka Struga)
 (Czarna Struga)
 (Tejsowo)
 (Babięty Małe)
 (Babant)
 Babięty Wielkie
 Słupek • Miętkie • Zaleśno • Bobrek
 Rańskie
 Babant • (Stromek)
 Struga Spychowska
 Zyzdrój Mały
 Spychowskie • Ciche
 Kierwik
 Szkwa
 Świętajno Łąckie
 Piasutno • Nożyce
 Rozoga • Marksewo

 Omulew
 Wałpusza • Młyński Staw • Wałpusz • Starokiejkuckie • Łączek • Łęsk • Arwiny
 Sawica
 Saska
 Młyński Staw
 Gromskie
 Sasek Wielki
 Szczepankowskie
 Fręckie
 Linowskie
 Małszewko
 Natać • Sawica • Kiełbark Duży • Kiełbark Mały • Kiełbark • Machniacz
 Sędańsk
 Sasek Mały
 Łaźnica • Warchały
 Brajnickie • Narty
 Kanał Domowy • Domowe Małe • Domowe Duże
 Rekownica
 Konik
 Głęboczek
 Rekowe • Średnie • Konieczne
 Czarna Rzeka
 Czarne • Łabuny Małe • Łabuny Wielkie
 Przyjamy
 Kociołek
 Kwiatkowo
 Dłużek

Pregoła • Łyna 
 (Wadąg)
 (Pisa)
 (Wardęga)
 Krzywek • Giławy
 (Kośna)
 Struga
 Tylkówek
 Małszewskie
 Burdąg
 Upadek
 Kalwa
 Kalwa Mała
 Kalepka
 Kiepunek
 Leleskie
 Kroninek • Jegły
 Kruninek • Elganowiec • Okrągłe
 Połączone wzajemnie:
 Jasne • Płociczno
 Ruskie • Sąpłaty
 Zamknięte:
 Gmina Dźwierzuty: Borówko, Rumy
 Gmina Szczytno: Szczycionek, Zielonka, Lemany, Romanek
 Gmina Jedwabno: Kociołek (k/Rekownicy), Jedwabskie, Krzywek, Złotko, Linki
 Gmina Pasym: Tylkowo, Pawlik, Gulbik, Krzywek, Dłużek, Pieczysko, Uroczysko, Białe, Posraczka

Podział wędkarski 

 Sielawowe: Babięty Wielkie, Łęsk, Starokiejkuckie, Sasek Wielki, Gromskie, Narty, Głęboczek, Dłużek, Leleskie.
 Leszczowe: Zyzdrój Mały, Kierwik, Marksewo, Łączek, Wałpusz, Sędańsk, Sasek Mały, Warchały, Konik, Kalwa, Jasne, Borówko.
 Sandaczowe: Rańskie, Świętajno Łąckie, Rekowe, Burdąg, Małszewskie, Ruskie, Sąpłaty, Dłużek.

 Linowo-szczupakowe: Miętkie, Słupek, Spychowskie, Nożyce, Piasutno, Arwiny, Fręckie, Linowskie, Małszewko, Machniacz, Kiełbark, Kiełbark Mały, Kiełbark Duży, Sawica, Natać, Łaźnica, Domowe Duże, Domowe Małe, Konieczne, Średnie, Czarne, Łabuny Małe, Łabuny Wielkie, Przyjamy, Giławy, Krzywek, Kalwa Mała, Kiepunek, Okrągłe, Elganowiec, Kroninek, Kruninek, Jegły, Płocizno, Szczycionek, Zielonka, Lemany, Romanek, Jedwabskie, Krzywek, Złotko, Linki, Krzywek, Białe.
 Karasiowe: Szczepankowskie, Rumy.
 Pozostałe: Boberek, Zaleśno, Ciche, Młyński Staw, Brajnickie, Kociołek, Kwiatkowo, Tylkówek, Upadek, Kalepka, Kociołek (k/Rekownicy), Tylkowo, Pawlik, Gulbik, Pieczysko, Uroczysko, Młyński Staw.

!
Listy jezior
Jeziora na Pojezierzu Mazurskim